Бранислав Марковић (Шабац, 12. октобра 1998) српски је фудбалер који тренутно наступа за Металац из Горњег Милановца.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде 
Мачва Шабац
 Српска лига Запад: 2015/16.
 Прва лига Србије: 2016/17.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1998.
Спортисти из Шапца
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Крилни играчи у фудбалу
Фудбалери Мачве
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Металца Горњег Милановца
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије